Bruno-Ghislain Keingiaert de Gheluvelt, Belgisch edelman en politicus
 François-Bruno Keingiaert de Gheluvelt, Belgisch edelman en politicus
 Léonie Keingiaert de Gheluvelt, Belgisch edelvrouw, politica en feministe
 Louis-Bruno Keingiaert de Gheluvelt, Belgisch edelman en politicus